Almenrausch und Edelweiß ist der Titel folgender Filme:

 Almenrausch und Edelweiß (1918), ein Film von Fritz Kampers
 Almenrausch und Edelweiß (1927), ein Film von Franz Seitz sr.
 Almenrausch und Edelweiß (1957), ein Film von Harald Reinl